Hitomi (imię) – japońskie imię żeńskie
 hitomi (pseudonim używany przez Hitomi Furuya) (ur. 1976) – japońska modelka, piosenkarka, autorka tekstów i właścicielka wytwórni fonograficznej
 Hitomi Nabatame (ur. 1976) – japońska seiyū (aktorka głosowa)
 Hitomi – postać z serii gier komputerowych Dead or Alive
 Hitomi (satelita) (przed wystrzeleniem nazywany ASTRO-H) – japoński teleskop kosmiczny orbitujący na niskiej orbicie okołoziemskiej, wystrzelony w lutym 2016